Альпіні (гірські війська) - елітні італійські гірські війська.
 Просперо Альпіні (, 23 листопада 1553, Маростіка, Венеціанська республіка — 6 лютого 1617, Падуя) — італійський лікар та ботанік.